Plusieurs membres de la Maison de Montfort-l'Amaury se prénommèrent Philippe :
 Philippe  de Montfort († 1270), seigneur de Castres
 Philippe II de Montfort († 1270), seigneur de Castres

Philippe